Wszystkie niżej wymienione fortyfikacje znajdują się na Malcie.
 Bateria Vendôme – w Armier
 Bateria Dellia – w Pwales
 Bateria Fedeau – w Mellieħa